Вачково — название населённых пунктов в России:

 Вачково — посёлок в Кардымовском районе Смоленской области.
 Вачково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.